Вана:
 Вана — столица Южного Вазиристана (Исламский Эмират Вазиристан).
 Вана — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина — валиэ, жена Оромэ, выполняет функции богини юности и весны.

См. также 
 Ванна (значения)
 Вана-Аэспа — деревня в Кохилаской волости Раплаского уезда Эстонии.
 Вана-Вигала — деревня в Рапласком уезде Эстонии, в Вигальской волости.
 Вана-Мустамяэ — микрорайон в районе Нымме города Таллина.
 Вана-Тург — бывшая рыночная площадь в старом городе Таллина.